Schlacht bezeichnet:

 die Schlacht als militärischen Ausdruck für einen Kampf
 ein Wasserbauwerk, siehe Schlacht (Wasserbauwerk) 

 Die Schlacht, ein preisgekrönter historischer Roman des französischen Schriftstellers Patrick Rambaud
 Die Schlacht (Theaterstück), ein Stück des deutschen Dramatikers Heiner Müller
 eine Kurzgeschichte von Stephen King, siehe Nachtschicht (Sammelband)
 Polizeiruf 110: Die Schlacht, deutscher Fernsehkrimi

 Schlacht (Glonn), Ortsteil des Marktes Glonn, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Schlacht (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Schlacht (Gemeinde Seekirchen), Ort bei Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg